Luxemburgs fotbollslandslag kan avse
Luxemburgs herrlandslag i fotboll
Luxemburgs damlandslag i fotboll